Киргизско-таджикская граница имеет протяжённость 984 км и пролегает от тройной точки с Узбекистаном до тройной точки с Китаем.

Описание 
Граница начинается на севере Таджикистана в Ферганской долине. Граница проходит примерно на запад, с резким таджикским выступом у села Чоркух, она почти достигает Таджикского Моря, однако между водохранилищем и границей проходит тонкая полоска таджикской территории. Затем она поворачивает на юг возле анклава Лолазор, прежде чем резко повернуть на восток, достигнув Туркестанского хребта. Потом граница проходит по этому хребту, а также по Алайскому и Заалайскому хребтам на восток до границы с Китаем.

Анклавы 

Вдоль границы есть два таджикских анклава (Ворух и Лолазор), расположенные внутри территории Киргизии.

История 
Россия завоевала Среднюю Азию в XIX веке, подчинив также ранее независимые ханства Коканд, Хива и Бухарский эмират. После Октябрьской революции и образования СССР, было решено разделить Среднюю Азию на республики по этническому признаку в процессе, известном как национально-территориальное разграничение.

25 февраля 1924 года Политбюро и ЦК РКП (б) объявили, что они продолжат национально-территориальное размежевание в Средней Азии. Этот процесс должен был контролироваться Специальным комитетом Среднеазиатского бюро РКП (б) с тремя подкомитетами для каждой из основных национальностей региона (казахов, туркмен и узбеков), при этом работа велась очень быстро. Изначально планировалось сохранить Хорезмскую ССР и Бухарскую НСР, однако в конце концов они были разделены 27 октября 1924 года.

Первоначально граница была намного длиннее, так как в составе Узбекской ССР был Худжандский район. Граница приняла свое нынешнее положение в 1929 году, когда Таджикистан получил Ходжент и стал полноценной ССР. Кара-Киргизская автономная область изначально входила в состав РСФСР в октябре 1924 года, с границами, почти совпадающими с границами современного Кыргызстана. В 1925 году он был переименован в Киргизскую автономную область в мае 1925 года, а затем стал Киргизской АССР в 1926 году, и наконец, она стала Киргизской ССР в 1936 году.

Граница стала государственной в 1991 году после распада СССР и обретения независимости пятнадцатью республиками. В период после обретения независимости наблюдалась напряженность по поводу делимитации границ и охраны правопорядка, особенно после вторжения Исламского движения Узбекистана (ИДУ) в Киргизию в 1999 году. В настоящее время делимитация границы продолжается.

Пограничные инциденты между Киргизией и Таджикистаном происходили в январе и в мае 2014 года. В 2021 году из-за спорных территорий на границе вспыхнул наиболее серьёзный пограничный конфликт.

В январе 2022 года на границе Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками Таджикистана и Киргизии. С таджикской стороны было сообщено об одиннадцати раненых и двух погибших, в Киргизии заявили о 12 своих раненых.

В апреле 2022 года в Лейлекском районе Киргизии произошла перестрелка между киргизскими и таджикскими пограничниками. В тот же день стороны договорились об отводе дополнительных сил от границы.

В сентябре 2022 года вооруженные столкновения произошли по всему периметру киргизско-таджикской границы. Власти Киргизии заявили о 24 погибших и 87 пострадавших. Власти Таджикистана утверждают, что при обстреле киргизскими военными машины скорой помощи погибли четверо таджикских граждан.

Пограничные переходы 
 Баткен (KGZ) — Исфара (TJK) (дорога)
 Кулунду (KGZ) — Овчикалача (TJK) (дорога)
 Маданият (KGZ) — Маданият (TJK) (дорога)
 Карамык (KGZ) — Дароот Корган (TJK) (дорога)
  (KGZ) — Кызыл-Арт (TJK) (дорога)

Приграничные населённые пункты

Киргизия 
 Баткен
 Достук
 Самаркандык
 Центральное
 Кара-Бак
 Кулунду
 Сулюкта
 Самат
 Ак-Суу
 Кёк-Таш
 Кара-Тейит
 Карамык
 Бор-Доба

Таджикистан 
 Лаккон
 Лахути
 Кулканд
 Навгилем
 Исфара
 Сурх
 Чоркух
 Шураб
 Хистеварз
 Гафуров
 Мехрабад
 Муджун
 Дахкат
 Росровут

Исторические карты 
Исторические англоязычные карты границы Киргизской и Таджикской ССР в середине-конце XX века:

Примечания 

Границы Таджикистана
Границы Киргизии
Киргизско-таджикистанские отношения